Финал Кубка Турции по футболу 1998/1999 состоял из 2-х матчей, которые состоялись 14 апреля и 5 мая 1999 года. «Галатасарай» оказался сильнее «Бешикташа» по сумме игр со счётом 2:0. «Галатасарай» стал обладателем Кубка Турции.

Путь к финалу

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

1999
Турция
Матчи ФК «Галатасарай»
Матчи ФК «Бешикташ»
События 14 апреля
События 5 мая
Апрель 1999 года
Май 1999 года
Спорт в Турции в 1999 году
Спортивные соревнования в Стамбуле